Gawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Guang, ö, Sulawesi Selatan, 
 Desa Gawang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar